«Колодец» — название ряда фильмов:
 «Колодец» — советская кинокомедия 1989 года, режиссёр Павле Чарквиани.
 «Колодец» () — австралийский фильм-драма 1997 года, режиссёр Саманта Лэнг.
 «Колодец» — российский короткометражный фильм 2003 года.
 «Колодец» — российский короткометражный фильм 2009 года, режиссёр Александр Каргальцев.
 «Колодец» () — американский фильм ужасов 2014 года, режиссёр Томас С. Хэммок.
 «Колодец» () — французский мультфильм 2000 года, режиссёр Жером Бульбе.